Een andere naam voor Hartenvrouw, zie Koningin (kaartspel)
Hartenkoningin (personage) - een personage uit Alice's Adventures in Wonderland

Zie ook 
 Hartenvrouw